O Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba é uma instituição de ensino superior da Polícia Militar da Paraíba, fundado em 18 de abril de 1990 pelo Cel PM Ardenildo, tendo como diretor o Cel PM José RONILDO Souza da Silva e como Vice-Diretora a Ten Cel PM IRIS Oliveira do Nascimento. O Centro de Educação está localizado no conjunto Mangabeira VII em João Pessoa, o Centro de Educação é responsável por ministrar os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização aos policiais militares da corporação.

Estrutura 

O Centro de Educação congrega como subunidades de formação:

 Academia de Polícia Militar do Cabo Branco - APMCB 
 Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar - CFO
 Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar - CHO
 Academia de Bombeiro Militar Aristarcho Pessoa - ABMAP
 Curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar - CFO
 Curso de Habilitação de Oficiais de Bombeiro Militar - CHO
 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP
 Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar - CFS
 Núcleo de Programas de Extensão e Treinamento - NUPEX
 Colégio da Polícia Militar - CPM

Ver também
 Polícia Militar da Paraíba - PMPB
 Hierarquia na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar
 Academia de Polícia Militar do Barro Branco - PMESP
 Academia de Polícia Militar Dom João VI - PMERJ
 Academia de Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG
 Academia Policial Militar do Guatupê - PMPR
 Academia de Polícia Militar do Cabo Branco - PMPB
 Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II - CBMERJ
 Academia Militar das Agulhas Negras 
 Academia da Força Aérea (Brasil) 
 Escola Naval (Brasil) 
 Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 Instituto Militar de Engenharia

Ligações externas 
 Página Oficial da Polícia Militar da Paraíba
 Página Oficial do Centro de Ensino no Facebook

Escolas militares do Brasil
Academias de polícia militar